Orchestral Manoeuvres in the Dark ( — «оркестровые манёвры в темноте») или OMD — британская синти-поп группа. Основали группу Энди Маккласки и Пол Хамфриз в 1978 году. Пик творческой деятельности пришёлся на 1980-е годы. В 1997 году группа прекратила своё существование, однако в 2006 году коллектив собрался вновь.

История группы

Состав группы и использование названия 
Группу создали в 1978 певец и гитарист Энди Маккласки и клавишник и певец Пол Хамфриз, которые составили основу коллектива. С приходом Малколма Холмза и Мартина Купера в конце 1980 этот квартет (с некоторыми изменениями в составе) был до 1989 концертирующим коллективом, пока Хамфриз, Купер и Холмз не покинули его, чтобы организовать The Listening Pool. Затем право на название OMD было у Маккласки, который продолжал записывать новый материал и гастролировать под этим именем с новыми музыкантами вплоть до 1996.

После 1996 Маккласки практически перестал пользоваться названием группы. Хамфриз же, напротив, на концертах вместе с другими музыкантами, не имеющими никакого отношения к OMD, начал использовать это название. В декабре 2005 официальный сайт группы объявил о воссоединении «классического» (Маккласки-Хамфриз-Холмз-Купер) состава для концертных выступлений и записи нового материала.

Создание OMD 
Маккласки и Хамфриз познакомились ещё в начальной школе в городе Мелз (на полуострове Уиррал) в Великобритании в начале 60-х годов. В 70-х, ещё подростками, участвовали в нескольких местных группах. К середине 70-х Маккласки организовал Equinox. Примерно в это же время он и Хамфриз, находясь под влиянием группы Kraftwerk, начали вырабатывать свой собственный стиль. После работы с Equinox Маккласки присоединился к группе Pegasus.

The Id 
В сентябре 1977, Маккласки и Хамфриз объединили семерых музыкантов (троих певцов, двоих гитаристов, бас-гитариста, ударника и клавишника), создав «супергруппу» полуострова Уиррал под названием The Id. Коллектив стал регулярно выступать в графстве Мерсисайд. В это же время Маккласки и Хамфриз создали ещё один проект VCL XI, в котором они получили возможность экспериментировать с причудливым электронным звучанием, используя магнитофонные коллажи и самодельные синтезаторы.

В августе 1978 The Id распалась из-за обычных разногласий. В том же месяце Маккласки присоединился в качестве основного вокалиста к электронному квартету с полуострова Уиррал под названием Dalek I Love You, но в сентябре ушёл оттуда.

От VCL XI к OMD 
В сентябре 1978 Маккласки и Хамфриз возобновили работу в проекте VCL XI, но переименовали его в Orchestral Manoeuvres in the Dark. Они начинают выступать регулярно как дуэт, используя на концертах 4-дорожечный магнитофон Teac (прозванный «Уинстоном» в честь антигероя из романа Оруэлла «1984»).
Их первое выступление состоялось в октябре 1978 в клубе Eric’s в Ливерпуле. Оказавшись на гребне Новой волны британской поп-музыки, они записали и выпустили сингл Electricity на независимой фирме Factory Records. Первоначально предполагалось, что над этой записью будет работать известный продюсер Мартин Хеннет. В действительности получилось так, что сторону А сингла спродюсировал их приятель, владелец «Уинстона» Пол Коллистер, взявший псевдоним «Честер Валентино». Над оформлением конверта сингла работал художник Питер Сэвилл, чью запоминающуюся графику можно видеть на альбомах OMD середины 80-х. Необычное изображение на конверте сингла было вдохновлено частично символами, которые использовали сами Энди и Пол из-за незнания нотной грамоты.

В 1979 OMD были приглашены для совместного выступления с Гэри Ньюманом в рамках его большого гастрольного тура по Великобритании. Музыканты OMD всегда были благодарны этому известному исполнителю за помощь и поддержку. Гэри Ньюмен предоставил им собственный автобус и позволил им использовать грузовики для перевозки аппаратуры. В середине 90-х уже музыканты OMD помогли Ньюману, пригласив его в свой гастрольный тур.

Ранние альбомы: OMD в поисках стиля

Orchestral Manoeuvres in the Dark (1980) 
Альбом, имеющий то же название что и группа Orchestral Manoeuvres in the Dark вышел в свет в 1980 и был, главным образом, записан дуэтом Хамфриз-Маккласки, хотя и при участии барабанщика группы Id Малколма Холмза и саксофониста Мартина Купера. Музыкальный стиль OMD того времени — мелодичный, простой синтпоп.

Organisation (1980) 
В том же году вышел ещё один (более сумрачный по настроению) альбом Organisation, который содержал хит-сингл Enola Gay (название самолёта, с которого была сброшена атомная бомба на Хиросиму).
Первоначально эта песня должна была войти в дебютный альбом, но в итоге была из него исключена. Этим объясняется её отличие по настроению от всего остального материала Organisation. Этим альбомом наметился уход группы из-под влияния Kraftwerk и Гэри Ньюмана, который выразился в использовании акустических инструментов. Влияние Дэвида Боуи и Джона Фокса, напротив, здесь сильнее заметно, особенно в умении придать драматический эффект мелодии.

Дальнейшая работа: успехи и неудачи на протяжении 80-х годов

Architecture & Morality (1981) 
В ноябре 1981 вышла наиболее коммерчески успешная работа OMD до настоящего времени Architecture & Morality. Продюсером этого альбома стал Ричард Мэйнуэйринг. При записи материала был использован меллотрон, инструмент, ассоциировавшийся со звучанием групп прогрессивного рока. Музыканты использовали его для создания атмосферы струнных инструментов, хорового пения и других красок музыкальной палитры. Два взятых с Architecture & Morality сингла — Joan of Arc и Maid of Orleans стали хитами. Обе композиции первоначально называли одинаково Joan of Arc; позже, чтобы избежать путаницы, первую назвали Joan of Arc, а вторую Maid of Orleans.

Dazzle Ships (1983) 
К 1983 в какой-то момент показалось, что удача отвернулась от OMD, альбом Dazzle Ships , представляющий собой смесь меланхолических синтпоп-баллад со взвинченными по темпу номерами, а также
конкретной музыки с магнитофонными коллажами коротковолновых радиопередач, оказался коммерческим провалом. После этого доверие представителей звукозаписи к Хамфризу и Маккласки заметно уменьшилось, а сами музыканты стали исполнять более традиционную музыку.

В 2008 Dazzle Ships  с большим опозданием был переиздан с такой же основательностью, как и при повторном выпуске трёх предшествующих альбомов. Dazzle Ships, явная неудача группы в 1983 году, с течением времени стал оцениваться гораздо выше. И теперь, спустя более, чем четверть века со времени его появления стал не менее актуален своим мрачным видением нашего мира, — такого хрупкого и нестабильного, чем во времена холодной войны.

Junk Culture (1984) 
Junk Culture  (1984) продемонстрировал возвращение группы в поп-музыку. При записи этого альбома использовались цифровые семплирующие клавишные инструменты такие, как Fairlight CMI и E-mu Emulator.
Диск оказался успешным в смысле продаваемости; все это свидетельствовало о правильности выбранного музыкантами направления. Сингл Locomotion возвратил группу в топ-5 Великобритании. Эта композиция имела традиционную структуру — куплет-припев-куплет, которая раньше не очень нравилась Хамфризу и Маккласки.
В 1985 коллектив увеличился до секстета, пришли новые участники — Грэм Уир (гитара, клавишные, тромбон) и Нил Уир (тромпет, бас-гитара).

Crush (1985) и The Pacific Age (1986) 
В 1985 вышел альбом Crush, который попал в топ-40 США. Сингл So in Love вошёл в список Hot 100 США, что свидетельствовало о некотором успехе OMD за океаном. Этим альбомом группа приобрела международную известность. Сингл If You Leave, прозвучавший в фильме Pretty in Pink и не вошедший в следующий альбом, попал в топ-10 США.

Следующий альбом The Pacific Age содержит хит-сингл (Forever) Live & Die и синглы Shame и We Love You. Число участников группы к тому времени возросло до шести человек. При записи альбома была добавлена духовая секция и расширен арсенал клавишных инструментов. В результате работа вышла несколько дилетантской, скорее набор звуков, чем коллекция песен. Все большая коммерческая направленность OMD вызвала недовольство у давних поклонников группы, также как и у некоторых участников коллектива.

Распад привычного состава: OMD в 90-е годы 
В течение 1988 музыканты OMD старались удержать свой успех в США. Они участвовали в качестве «поддержки» в концерте группы Depeche Mode 18 июня 1988 в рамках их гастрольного тура «101» в Пасадене, Калифорния. Сингл Dreaming попал в топ-20 США, также успешным стал альбом Best of. Грэм и Нил Уиры покинули OMD после выступления в США в 1989. Один из основателей группы — Пол Хемфриз также не пожелал работать в группе, недовольный коммерческой направленностью последних работ. Купер и Холмз ушли в новый коллектив Хемфриза The Listening Pool в 1990.

Маккласки, по существу, стал соло-артистом, выступающим под знаменем OMD. Первым его альбомом в этом качестве стал Sugar Tax (1991), продолжающий тенденции последних работ OMD. Маккласки совершил «набеги» на не слишком опасные стилистические пространства (будь то искусственно сконструированная музыка соул или энергетическая клубная музыка). Лирика стала более приземлённой, хотя в манере пения Маккласки появилось больше мелодраматизма. Альбом был хорошо принят критиками и попал на третье место в чарте Великобритании. Маккласки для работы «забрал в рекруты» двух музыкантов — Ллойда Мэссета и Стюарта Кершо, которые участвовали в записи материала, но так и не стали полностью расправившими крылья участниками OMD. Это издание группы было поначалу довольно удачным, если принять во внимание такие блестящие композиции, как Sailing on the Seven Seas и, особенно, Pandora’s Box. Затем вышли более заурядные синглы Call My Name и Then You Turn Away.

Для работы над альбомом Liberator (1993) Маккласки пригласил клавишников — Найджела Иппинсона и Фила Коксона. Эта работа была создана исключительно для любителей потанцевать. Хотя трудно было заподозрить в Маккласки большого фаната продукции групп Love Unlimited и Village People, но он оказался здесь умелым продолжателем их дела. Композиция Dream Of Me с этого диска построена вокруг семпла Love’s Theme группы Love Unlimited Orchestra. Сингл получил название Dream of Me (Based on Love’s Theme) и в качестве его автора указан только Барри Уайт, хотя композиция имеет мало общего с песней Уайта.

Маккласки, продолжая менять музыкантов, записал и выпустил ещё один альбом Universal и прекратил использовать название OMD. На этом альбоме также отметился Хамфриз как соавтор нескольких композиций.

Хотя оба эти альбома содержали умеренные хиты и Universal генерировал первый за пять лет сингл, попавший в топ-20 Великобритании (Walking On The Milky Way), Маккласки посчитал дальнейшую работу невозможной из-за все более угасающего интереса публики к синтпоп-группам 80-х в эпоху процветания гитарного брит-попа.

Состав

Текущий состав 
 Энди Маккласки — вокал, бас-гитара, клавишные (1978—1996, 2005—наши дни)
 Пол Хамфриз — вокал, клавишные (1978—1989, 2005—наши дни)
 Мартин Купер — клавишные, саксофон (1980—1989, 2006—наши дни)
 Стюарт Кершо — ударные, пиано (1993, 2010, 2015—наши дни)

Бывшие участники 
 Дэйв Хьюз — клавишные (1979—1980)
 Малкольм Холмз — ударные (1980—1989, 2005—2013)
 Майк Дуглас — клавишные (1980—1981)
 Нил Уир — духовые, клавишные, бас-гитара (1984—1989)
 Грэм Уир — гитара, духовые, клавишные (1984—1989)
 Эйб Джукс — ударные (1991—1992)
 Найджел Иппинсон — клавишные (1991—1993)
 Фил Коксон — клавишные (1991—1993)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 1980 Orchestral Manoeuvres in the Dark
 1980 Organisation
 1981 Architecture & Morality
 1983 Dazzle Ships
 1984 Junk Culture
 1985 Crush
 1986 The Pacific Age
 1991 Sugar Tax
 1993 Liberator
 1996 Universal
 2010 History of Modern
 2013 English Electric
 2017 The Punishment of Luxury

Сборники 
 1988 The Best Of
 1998 The OMD Singles OMD
 2000 Peel Sessions 1979—1983
 2001 Navigation: The OMD B-Sides
 2008 Messages: Greatest Hits

Синглы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт OMD
 Дискографии OMD

Поп-группы Великобритании
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Группы новой волны из Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Исполнители Virgin Records
Исполнители Factory Records